Aleksandr Grigor'evič Zarchi – regista cinematografico sovietico
 Meir Zarchi – israeliano naturalizzato statunitense
 Nurit Zarchi – scrittrice israeliana